Рома́н Дми́триевич Бондаре́нко (; ) — советский и украинский футболист, нападающий, полузащитник.

Биография 
Родился 14 августа 1966 года в Запорожье, УССР.

Всю карьеру провёл в Запорожье. 12 лет, с 1987 по 1999 год отыграл в команде «Торпедо» (Запорожье). В этой команде он был лидером атак и одним из лучших бомбардиров. В советский период выступал во второй лиге СССР. В 1990 выиграл вторую низшую лигу СССР.

С 1992 по 1998 год выступал в Высшей лиге Украины. Сезон 1998/99 провёл в первой лиге. Свой последний сезон в карьере провёл в команде Высшей лиги «Металлург» (Запорожье).

В 1998 Бондаренко принял приглашение Пожечевского выступить за сборную Туркмении на Азиатских играх в Таиланде. В итоге, он сыграл несколько игр, вышел вместе с командой в 1/4 турнира. Больше за сборную не играл.

Всего в чемпионатах провёл 456 матчей, забил 112 голов. В чемпионатах СССР 194 матча, 50 голов. В Высшей лиге Украины 231 матч, 54 гола. Первой лиге 31 матч, 8 голов.

Достижения 
 Победитель Второй низшей лиги СССР: 1990
 Полуфиналист Кубка Украины (2): 1992, 1993
 Лучший бомбардир в истории запорожского «Торпедо»: 120 забитых мячей.

Семья 
Двоюродный брат футболиста Александра Бондаренко. Сын, Тарас, также профессиональный футболист

Статистика

Примечания

Литература 
 Виктор Хохлюк. «Голеадоры». — 2012. — с. 83. ISBN 978-966-158-934-5

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Торпедо» Запорожье
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Металлург-2» Запорожье (1998)
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Торпедо» Запорожье